Соревнования в опорном прыжке среди женщин в рамках турнира по спортивной гимнастике на летней Универсиаде 2013 года прошли 10 июля 2013 года в центре гимнастики в Казани.

Медалисты 

В финале прыжки Ксении Афанасьевой имели сложность 6,3 («аманар», прыжок в 2,5 оборота) и 5,6, оба прыжка она исполняла впервые. Такая же сложность была у Марии Пасеки, а у Алексы Морено, одной из главных претенденток на победу, — в среднем чуть выше (6,2 и 6,0). Однако, Ксения исполнила свои прыжки лучше, и получила золотую медаль, ставшую 43 золотой медалью сборной России на этих играх.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады 2013
 Спортивная гимнастика на сайте Универсиады

Спортивная гимнастика на летней Универсиаде 2013